Termenul „Freudenau” se poate referi la:

Un port  la Dunăre în Viena (Freudenauer Hafen)
Un loc de promenadă în parcul Prater (Viena)
Un hipodrom pentru curse de cai (Prater, Viena)